Hans Fischer kan henvise til flere personer.

 Hans Fischer (maler) – Hans Christian Fischer (1849–1886), dansk landskabsmaler.
 Hans Fischer (kemiker) – tysk kemiker (1881–1945).
 Hans Fischer (schweizisk maler) – schweizisk maler (1909-1958).